Чемпионство WWE () — это титул чемпиона мира в тяжёлом весе, созданный и продвигаемый американским рестлинг-промоушном WWE, который в настоящее время защищается на бренде Raw. Наряду с титулом чемпиона Вселенной WWE является одним из двух мировых титулов в WWE.

Это оригинальный мировой титул промоушена, он был учреждён World Wide Wrestling Federation (WWWF) 25 апреля 1963 году как чемпионство мира WWWF в тяжёлом весе (), после того как промоушен отделился от National Wrestling Alliance (NWA). Первый чемпион — Бадди Роджерс. С момента своего создания титул неоднократно менял название в связи с изменением названия компании и объединением титулов. Это самый старый из действующих титулов в WWE, который считается самым престижным титулом промоушена, так и рестлинга в целом.

С момента своего создания и до 2001 года данный титул был единственным главным титулом в WWE. Дополнительный титул чемпиона мира WCW () был добавлен после того, как в начале 2001 года WWF купила своего конкурента — World Championship Wrestling. Позже эти два титула были объединены в титул неоспоримого чемпиона WWF (). После первого разделения на бренды Raw и SmackDown, титул переходил из одного бренда в другой, в основном в результате перехода рестлеров на драфтах. В этот период в компании был введён титул чемпиона мира в тяжёлом весе (), а в 2006 году вмести с возрождённым брендом ECW возродили чемпионство мира ECW (). После прекращения деление брендов в 2013 году, текущая версия титула создана в результате слияния с титулом чемпиона мира в тяжёлом весе, а чемпионство ECW (), упразднили вмести с брендом ECW ещё в 2010 году. В итоге титул вновь стал единственным главным мировым титулом в WWE до нового разделения брендов в 2016 году и появления нового мирового титула чемпиона Вселенной WWE. 1 ноября 2019 года после событий на Crown Jewel (2019), действующий на тот момент чемпион Брок Леснар покинул бренд SmackDown и отправился на Raw за Реем Мистерио, забрав с собой титул.

История создания

Происхождение 

Титул был создан в 1963 году, Бадди Роджерс стал первым чемпионом, хотя происхождение чемпионата связано с событиями, которые начались в National Wrestling Alliance (NWA). В 1950-х годах Capitol Wrestling Corporation (CWC) была членом NWA, а руководство промоушена к 1963 году владели контрольным пакетом акций альянса. В течение этого времени действующим чемпионом мира NWA в тяжёлом весе был Бадди Роджерс, 24 января 1963 года Лу Тезс выиграл титул у Роджерса, в матче до одного удержания, в то время титул мог сменить владельца только в матче с двумя удержаниями из трёх (). Промоушен оспорил смену чемпиона и в результате этого конфликта CWC вышла из состава NWA и была преобразована в World Wide Wrestling Federation (WWWF).

Созданный титул чемпиона Мира WWWF в тяжёлом весе () был вручен Бадди Роджерсу за победу в вымышленном турнире в Рио-де-Жанейро, который в финале победил Антонино Рокку. Спустя несколько лет WWWF снова присоединился к NWA и слово «Мир» было исключено из названия титула. В 1979 году WWWF была переименована в World Wrestling Federation (WWF), а затем после окончательного прекращения отношений с NWA в 1983 году титул стал известен, как Чемпион мира WWF в тяжёлом весе (). Хотя полное название оставалось на поясх до 1998 года, название часто сокращалось до Чемпион WWF (), что стало официальным названием титула в 1998 году.

Объединение титулов 
9 декабря 2001 года на PPV Vengeance (2001) титул чемпиона WWF объединён с приобретённым титулом чемпиона мира WCW, объединение произошло после того как Крис Джерико выиграл эти 2 титула. После этого титулы защищались под именем Неоспоримого чемпиона WWF. 1 апреля 2002 года во время презентации Риком Флэром нового чемпиона Triple H, был представлен новый титул Неоспоримого чемпиона WWF. Неоспоримый чемпионат WWF сохранил историю чемпионата WWF, а чемпионат мира WCW, был упразднён. Во время чемпионства «Голливуда» Халка Хогана, WWF проиграла свою аббревиатуру «WWF» Всемирному фонд дикой природы и была переименована в World Wrestling Entertainment (WWE) и на титуле чемпиона, сменилось старое лого WWF на новое — WWE, cтиль титула оставили прежним.

26 августа 2002, тогдашний чемпион, Брок Леснар, отверг защиту титула от рестлера бренда Raw и первого претендента на титул Triple H. Леснар заявил что будет защищать титул только от рестлера бренда SmackDown!, несмотря на правила, по которым объединённый чемпион защищает титул от рестлеров обоих брендов. После действий Леснара, генеральный менеджер Raw Эрик Бишофф создал титул чемпиона мира в тяжёлом весе и 2 сентября 2002 года наградил им Triple H, сделав его первым чемпионом. После этого титул Леснара, стал называться просто Чемпион WWE, без приставки «объединённый». Оба титула стали эксклюзивными для своих брендов.

Титул чемпиона WWE был эксклюзивным для SmackDown! с 26 августа 2002 года, до 6 июня 2005 года, когда тогдашний чемпион WWE Джон Сина был переведен на Raw во время драфта. Оба на тот момент действующих мировых титула, титул чемпиона WWE и титул чемпиона мира в тяжёлом весе на небольшой период стали эксклюзивными для Raw — до того момента как Батисту, на тот момент чемпиона мира в тяжёлом весе, перевели на SmackDown! 30 июня 2005 года. После этого, ещё четырежды титул менял бренд, до того как произошёл конец первого разделения.

Перед PPV ECW One Night Stand (2006) 11 июня 2006 года, генеральный менеджер ECW Пол Хейман сказал что если, рестлер бренда ECW Роб Ван Дам выиграет титул чемпиона WWE на PPV, титул будет переименован в Чемпион мира ECW в тяжёлом весе. После того как Роб Ван Дам выиграл титул у Джона Синаы, он был представлен на сайте wwe.com как Чемпион WWE/ECW, при этом официально в историю титула, это название не вошло. На премьерном эпизоде ECW on Sci Fi 13 июня 2006 года, Хейман наградил Роба Ван Дама возрождённым поясом чемпиона мира ECW.

WWE выпустила DVD The History of the WWE Championship 5 сентября 2006 года.

Дизайн поясов 

Дизайн чемпионского пояса менялся множество раз. Нынешний пояс представляет собой большой логотип WWE из страз и золота на чёрной кожаной пластине. Слева и справа от основной пластины есть сменные боковые пластины, на них нанесён логотип рестлера, владеющего титулом в данный.

Специальные версии поясов создавались для восьмерых чемпионов: для «Суперзвезды» Билли Грэма (слегка изменённая пластина и красный ремень), Последнего Воина (белый, синий и пурпурный ремень), Сержанта Слотера (пурпурный ремень, таким он выиграл его у Последнего Воина), «Ледяной Глыбы» Стива Остина (специальный пояс «Дымящийся череп»), Джона Сины (специальный пояс Spinner), Эджа (пояс напоминающий Spinner, только с крутящимся логотипом «Rated R Superstar» вместо крутящегося логотипа WWE), Миза (пояс фактически представлял собой официальную на тот момент версию, с перевернутым логотипом WWE в виде большой буквы W, в перевернутом виде (M — Миз)) и Дэниела Брайана (экологическая версия пояса). Существовал также специальный пояс для Скалы, с логотипом Brahma Bull, но пояс так и не был введён в оборот. Специально для Андре Гиганта перед Рестлманией III был создан пояс с длинным ремнём, но Андре не выиграл титул и данный пояс так и не вошёл в оборот; подобный пояс был создан для Йокозуны во время его чемпионства в 1993—1994 годах.

На эпизоде Raw от 21 августа 2006 года, Эдж заменил простой «spinner» на свою версию пояса с крутящим лого «Rated R Superstar», после того как Лита выкинула старый пояс в Лонг Айленд Саунд. После выигрыша титула в третий раз, Джон Сина вернул свой старый пояс. 21 марта 2011 года, на эпизоде Raw действующий на тот момент чемпион Миз представил свою версию пояса. В нём логотип WWE был перевернут и стилизован под букву «М», что означало Миз.

18 февраля 2013 года на Raw, чемпион WWE Скала сказал, что, по его мнению, пояс чемпиона не должен выглядеть как игрушка, и представил совершенно новый пояс. Поскольку WWE провели ребрендинг логотипа компании, то была проведена смена дизайна главного титула. 18 августа 2014 года, действующему чемпиону Броку Леснару, который выиграл титул накануне на SummerSlam (2014), был вручён новый титул чемпиона. Новый пояс имеет слегка обновленный дизайн по сравнению с поясом, представленным Скалой в 2013 году.

Постоянные титулы 
 Титул чемпиона WWWF (1963—1982)
 Титул чемпиона WWF Big Green (1982—1984)
 Титул чемпиона WWF Heraldic Belt (1986—1987)
 Титул чемпиона WWF Winged Eagle (5 февраля 1988 — 29 марта 1998)
 Титул чемпиона WWF Attitude Era / Big Eagle † (30 марта 1998 — 31 марта 2002)
 Титул неоспоримого чемпиона WWE (1 апреля, 2002 — 11 апреля 2005)
 Титул чемпиона WWE Spinner (11 апреля 2005 — 2 августа 2006; 18 сентября 2006 — 18 февраля 2013)
 Титул чемпиона WWE от Orange County Choppers (18 февраля 2013 — 18 августа 2014)
 Титул чемпиона WWE (18 августа 2014—)

Специальные версии 
 Титул чемпиона The Giant’s WrestleMania III (1987)
 Титул чемпиона WWF Stone Cold’s Smoking Skull (1998—1999)
 Титул Big Gold † (9 декабря 2001 — 31 марта 2002)
 Титул чемпиона WWE Edge’s Rated R Spinner (21 августа 2006 — 17 сентября 2006)
 Титул чемпиона WWE Modified spinner design with upside down WWE logo simulating the letter M (21 марта 2011 — 2 мая 2011)
 Титул чемпиона WWE Ecological belt (29 января 2019 — 7 апреля 2019)

†Big Eagle и Big Gold использовались во время матчей за титул неоспоримого чемпиона WWE, в период с 9 декабря 2001 года по 31 марта 2002 года, во время чемпионства Криса Джерико, и в первые две недели пятого чемпионства Triple H.

Турнирные таблицы за титул чемпиона

Таблица первого, вымышленного турнира за титул чемпиона мира WWWF в тяжёлом весе (1963) 

Бадди Роджерс выиграл вымышленный турнир в Рио-де-Жанейро после того, как Capitol Wrestling Corporation (CWC) покинула National Wrestling Alliance (NWA), в котором Роджерс был действующим чемпионом мира NWA в тяжёлом весе. После того, как 24 января 1963 года Роджерс проиграл титул Лу Тезу, промоутеры на Северо-Востоке США (во главе с Винсентом Макмэном-старшим и Тутсом Мондтом) отказались признать это изменение в чемпионате и отозвали свое членство из NWA, сформировав World Wide Wrestling Federation (WWWF). WWWF нагадила Роджерса титулом первого чемпионом мира с 25 января 1963 года, но отказалась признавать его чемпионство мира NWA в тяжёлом весе, выигранное в NWA. Из-за разногласий с NWA, Роджерс официально не признавался чемпионом вплоть до 11 апреля 1963 года. Несмотря на это WWE официально учитывают начало первого чемпионства только с 25 апреля 1963 года.

Таблица турнира за титул чемпиона мира WWF в тяжёлом весе (1988) 

Турнир за титул чемпиона мира WWF в тяжёлом весе, финал которого состоялся 27 марта 1988 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона мира, после того, как Тед Дибиаси не был признан чемпионом, когда Андре Гигант вручил ему титул, после своей победы над Халком Хоганом и президент WWF Джек Танни вакантировал титул.

Таблица турнира за титул чемпиона WWF (1998) 

Турнир за титул чемпиона WWF, финал которого состоялся 15 ноября 1998 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона мира, после того, как в матче с «тройной угрозой» Кейн и Гробовщик одновременно удержали Стива Остина. Двойное со-чемпионство не было признано и титул вакантировали.

  Изначально в сетке первого раунда против Скалы должен был участвовать и Triple H, но так как он был травмирован и не мог принимать участия в матчах его заменил Биг Босс Мен.
  Биг Босс Мен заменивший Triple Hа, вылетевший в первом раунде в матче со Скалой, вошёл в сетку повторно, в матч с «Ледяной Глыбой» Стивом Остином Таблица турнира за титул чемпиона WWF (2001) 

Турнир за титул чемпиона WWF, финал которого состоялся 9 декабря 2001 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона мира. Стив Остин как чемпион отстаивал чемпионство в микро-турнире с 3 претендентами. После победы в турнире, Крис Джерико, который немногим ранее стал чемпионом мира WCW объединил чемпионаты: чемпионат мира WCW и чемпионаn WWF в единый неоспоримый чемпионат WWF.

 Таблица турнира за титул чемпиона WWE (2011) 

Турнир за титул чемпиона WWE, финал которого состоялся 25 июля 2011 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона мира, после того, как Си Эм Панк выиграл чемпионство и в статусе чемпиона покинул компанию.

 Таблица турнира за титул чемпиона мира WWE в тяжёлом весе (2015) 

Турнир за титул чемпиона мира WWE в тяжёлом весе, финал которого состоялся 22 ноября 2015 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона мира, после того, как Сет Роллинс получил травму, был вынужден вакантировать титул.

 История титула 

На    года действующий чемпион WWE — Роман Рейнс, который удерживает титул в четвёртый раз.

 История чемпионата на брендах 
С первым разделением бренда в 2002 году был введён ежегодный драфт рестера WWE. Каждый год (за исключением 2003 года) генеральные менеджеры принимали участие в драфте рестера отбирая к себе на бренд того или иного участника. Возрожденный ECW стал третьим брендом с 2006 по 2010 год. 29 августа 2011 года WWE прекратила деление по брендам и рестлеры (включая всех чемпионов) могли свободны появляться в любой программе, будь то Raw или SmackDown.

19 июля 2016 года произошло повторное разделения ростера WWE на бренды. Рестлеры включая чемпионов снова били разбиты на ростер Raw или SmackDown.. Первичное деление состоялось на очередном выпуске SmackDown Live. На эпизоде Raw от 18 июля комиссар SmackDown Шейн Макмэн назначил Дэниела Брайана генеральным менеджером SmackDown Live, а комиссар Raw Стефани Макмэн назвала Мика Фоули генеральным менеджером Raw.

Ниже в таблице приведен список дат, показывающих переходы чемпионата' между брендами Raw,, SmackDown и ECW.

 Статистика См. также Список чемпионов WWE по продолжительности''

См. также 
 Мировые чемпионаты WWE
 Список действующих чемпионов WWE
 Чемпион Вселенной WWE

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Чемпионские титулы WWE
Награды, появившиеся в 1963 году
WWE